|-
| 120701 - ||  || 30 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120702 - ||  || 8 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120703 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120704 - ||  || 31 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120705 - ||  || 8 iunie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120706 - ||  || 26 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120707 - ||  || 27 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120708 - ||  || 26 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120709 - ||  || 29 iunie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 120710 - ||  || 29 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120711 - ||  || 30 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120712 - ||  || 30 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120713 - ||  || 30 august 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 120714 - ||  || 25 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 120715 - ||  || 27 septembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120716 - ||  || 28 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 120717 - ||  || 23 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120718 - ||  || 23 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120719 - ||  || 27 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120720 - ||  || 27 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120721 - ||  || 28 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120722 - ||  || 28 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120723 - ||  || 27 septembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 120724 - ||  || 28 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120725 - ||  || 28 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120726 - ||  || 25 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 120727 - ||  || 27 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 120728 - ||  || 28 septembrie 1997 || Haleakala || 
|-
| 120729 - ||  || 28 septembrie 1997 || Haleakala || AMOS
|-
| 120730 Zhouyouyuan ||  || 26 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 120731 - ||  || 3 octombrie 1997 || Caussols || 
|-
| 120732 - ||  || 3 octombrie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 120733 - ||  || 2 octombrie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 120734 - ||  || 2 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120735 Ogawakiyoshi ||  || 7 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 120736 - ||  || 9 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 120737 - ||  || 8 octombrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120738 - ||  || 2 octombrie 1997 || Haleakala || 
|-
| 120739 ||  || 11 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 120740 - ||  || 23 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120741 Iijimayuichi ||  || 26 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 120742 - ||  || 4 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 120743 - ||  || 8 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120744 - ||  || 21 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120745 - ||  || 21 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120746 - ||  || 21 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120747 - ||  || 22 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120748 - ||  || 22 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120749 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120750 - ||  || 24 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120751 - ||  || 30 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120752 - ||  || 28 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120753 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120754 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 120755 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 120756 - ||  || 5 decembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 120757 - ||  || 21 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120758 - ||  || 29 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120759 - ||  || 31 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120760 - ||  || 29 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120761 - ||  || 1 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120762 - ||  || 6 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120763 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120764 ||  || 18 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 120765 - ||  || 23 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120766 - ||  || 26 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 120767 - ||  || 27 ianuarie 1998 ||  || , 
|-
| 120768 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120769 ||  || 6 februarie 1998 ||  || 
|-
| 120770 - ||  || 17 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120771 ||  || 21 februarie 1998 ||  || 
|-
| 120772 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 120773 - ||  || 24 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120774 ||  || 24 februarie 1998 ||  || 
|-
| 120775 - ||  || 24 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120776 - ||  || 28 februarie 1998 || Caussols || 
|-
| 120777 - ||  || 23 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120778 - ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120779 ||  || 5 martie 1998 ||  || 
|-
| 120780 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120781 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120782 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120783 - ||  || 3 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120784 - ||  || 3 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120785 - ||  || 20 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120786 - ||  || 20 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120787 ||  || 20 martie 1998 ||  || 
|-
| 120788 - ||  || 26 martie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 120789 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120790 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120791 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120792 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120793 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120794 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120795 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120796 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120797 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120798 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120799 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120800 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-